K-3D es un programa libre de modelado 3D y animación. Aunque por su nombre lo parezca, no guarda ninguna relación con el entorno de escritorio KDE. El programa cuenta con un motor de procedimiento orientado a plugins para todos sus contenidos. K-3D soporta moldeado poligonal e incluye herramientas básicas para NURBS, parches, curvas y animación.

Véase también 
 Blender
 SketchUp
 Wings 3D

Aplicaciones para gráficos en 3D
Diseño asistido por computadora
Software de animación libre